Turbo – album grupy Judas Priest
 Turbo – film animowany z 2013 roku w reżyserii Davida Sorena
 Turbo – guma do żucia produkcji Kent
 Turbo – miasto w Kolumbii
 Turbo – polski zespół metalowy
 Turbo – południowokoreański zespół muzyczny
 Turbo – węgierski zespół rockowy
 Turbo – seria kompilatorów i programów narzędziowych
 turbosprężarka (turbo) – maszyna wirnikowa składająca się z turbiny i sprężarki osadzonych na wspólnym wale